Никола́й Зи́нченко:
 Зинченко, Николай Аксёнович (1918—1944) — советский лётчик, Герой Советского Союза.
 Зинченко, Николай Минович (1936—2010) — Герой Социалистического труда.